Gutieri Tomelin (ur. 29 czerwca 1991 w São Bento do Sul) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji obrońcy w klubie NK Osijek. Wychowanek Figueirense, w swojej karierze grał także w takich zespołach jak Duque de Caxias oraz Joinville. Posiada obywatelstwo włoskie.

Osiągnięcia

Klubowe 
 Jagiellonia Białystok
 Wicemistrzostwo Polski (1): 2016/17

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Brazylijscy piłkarze
Brazylijczycy pochodzenia włoskiego
Piłkarze Figueirense FC
Piłkarze Duque de Caxias FC
Piłkarze Joinville EC
Piłkarze Jagiellonii Białystok
Piłkarze NK Osijek

Urodzeni w 1991